Buena Vista (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Buena Vista (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Buena Vista (San José), barri de San José i antic CDP del comtat de Santa Clara (Califòrnia)
 Buena Vista (Uruguai), localitat al centre-nord del departament de Cerro Largo de l'Uruguai
 Buena Vista International, companyia estatunidenca de distribució de pel·lícules i sèries de televisió subsidiària de The Walt Disney Company
 Buena Vista Social Club, club en L'Havana
 Buena Vista Social Club (pel·lícula), pel·lícula documental de 1999 dirigida per Wim Wenders sobre música cubana
 Lake Buena Vista, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 North Buena Vista, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Ranxeria Buena Vista, tribu reconeguda federalment dels miwok al comtat d'Amador (Califòrnia)  
 Yokuts Buena Vista, llengua yokuts de Califòrnia